Саяха́т — ( — «Путешествие», от  «сияхат» — «Путешествие») — распространённое в Казахстане название для вокзалов, туроператоров и других компаний, связанных с туризмом и путешествиями.

 Саяхат — автовокзал в Алматы.
 Саяхат — авиакомпания в Казахстане.

Интересный факт 
По-арабски слово «путешествие» звучит, как «сияхат» (سِيَاحَة), а слово «саяхат» (سَيَاحَة) означает «болотистая низина». Местность, в которой был построен автовокзал «Саяхат» в Алматы, вполне соответствовала данному названию, так как была болотистой низиной на окраине города.